Il singolare del Kroger St. Jude International 1997 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Pete Sampras era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Michael Chang ha battuto in finale 6–3, 6–4  Todd Woodbridge.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Kroger St. Jude International 1997
ATP Tour 1997